Die Wideyes Swedish Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Juli 2000 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die UBS Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Wideyes Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Antonio Marín aus Costa Rica, der in diesem Jahr bereits in der ersten Runde ausschied. Der topgesetzte Schwede Magnus Norman gewann das Turnier und damit den dritten Titel der Saison und seinen insgesamt zehnten Titel der Karriere. Es war für ihn bereits der zweite Erfolg in Båstad nach 1997. Er besiegte im rein schwedischen Finale Andreas Vinciguerra in zwei Sätzen, der bereits im Vorjahr im Finale gestanden hatte.
Im Doppel siegten mit Nicklas Kulti und Mikael Tillström ebenfalls topgesetzte Schweden, die damit die Nachfolge von David Adams und Jeff Tarango antraten, denen sie im Vorjahr im Finale unterlegen waren. Die Titelverteidiger schieden an Position zwei gesetzt in der ersten Runde aus. Für die schwedische Paarung war er ebenfalls der dritte Titel des Jahres. Es war der elfte Turniergewinn in Kultis Karriere und der siebte für Tillström. Sie waren ebenso wie Norman schon 1997 bei diesem Turnier erfolgreich gewesen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Båstad